Cosma steht für:

 Cosma (1979–2003), israelischer Musiker
 Cosma Shiva Hagen, deutsche Schauspielerin

Cosma ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Cosma (* 1996), rumänischer Handballspieler
 Alice Kandalft Cosma, syrische Frauenrechtlerin und Diplomatin
 Ion Cosma (* 1937), rumänischer Radrennfahrer
 Neagu Cosma (1925–2007), rumänischer Geheimdienstler und Publizist
 Octavian Lazăr Cosma (* 1933), rumänischer Musikwissenschaftler
 Teodor Cosma (1910–2011), rumänischer Pianist und Dirigent
 Vladimir Cosma (* 1940), rumänischer Filmkomponist

Siehe auch:
 AIDAcosma
 Santi Cosma e Damiano
 Cosima
 Kosma (Begriffsklärung)
 Kozma
 Kosmas